Liste des villes de la voïvodie de Podlachie. La voïvodie comprend 39 communes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Podlachie